Dunraven steht für:
 Dunraven (Schiff), britisches Frachtschiff
 HMS Dunraven, ehemaliger britischer Kohlefrachter
 Dunraven (Kanada), Ort in Pontiac (regionale Grafschaftsgemeinde), Québec, Kanada
 Dunraven (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Perry County (Kentucky), Kentucky
 Dunraven (New York), Ort im Delaware County (New York), Bundesstaat New York
 Earl of Dunraven and Mount-Earl, britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland